Десислава Софранова е българска текстопистка, музикален режисьор, режисьор на дублажи и преводач.

Биография 
Десислава Софранова е родена в град Варна, Народна република България. През 1992 г. завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и националната музикална академия „проф. Панчо Владигеров“.

Тя е автор и текстописец на различни песни, измежду които са песните „Хладни очи“ на дует Мания, „Завръщане“ на Милица Гладнишка.

Превежда песните в спектакъла „Питър Пан“ в Театър София. и кукленото представление за възрастни „Авеню Q“.

Кариера в дублажа

Източници 

Преводачи от английски език
Български озвучаващи актриси
Български автори на песни
Български режисьори
Български преводачи